Venezolaanse hockeyploeg (mannen)
 Venezolaanse hockeyploeg (vrouwen)